Parcela puede hacer referencia a los siguientes artículos:
 La parcela, parte más pequeña en un terreno mayor.
 La parcela o hijuela, entidad de población rural en Chile que en general se compone de propiedades de mediana o pequeña extensión o tamaño, con actividad agrícola, ganadera o forestal.
 La parcela de agrado, entidad de población rural en Chile que por sus dimensiones y superficie no constituye una explotación de carácter agrícola, aun cuando existan cultivos al interior de ella.